Zkratka AED může znamenat:
 Automatizovaný externí defibrilátor
 mezinárodní kód dirhamu, měny Spojených arabských emirátů (ISO 4217)
 mezinárodní kód argentinského znakového jazyka (ISO 639-3)